Osoby:
 Johannes Kares – niemiecki malarz
 Mika Kares – fiński śpiewak operowy

Zobacz też:
 Karres